Евгений Генералов:
 Генералов, Евгений Васильевич (род. 1931) — украинский государственный и политический деятель.
 Генералов, Евгений Иванович (1919—1997) — участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, Герой Советского Союза.